Il singolare del torneo di tennis Eilat Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tuomas Ketola che ha battuto in finale Neville Godwin 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Assente
 Eyal Erlich (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eilat Challenger 1997